Rioja steht für:
 Provinz Rioja, peruanische Provinz
 Rioja (Peru), der Verwaltungssitz der gleichnamigen Provinz 
 Rioja (Almería), Ort in Spanien 
 Rioja (Wein), ein Weinanbaugebiet in Spanien, sowie den Wein selbst

 Francisco de Rioja (1583–1659), spanischer Dichter

La Rioja steht für:
 La Rioja (Argentinien), argentinische Stadt
 Provinz La Rioja, argentinische Provinz
 La Rioja (E 4), Zerstörer der argentinischen Marine (Stapellauf 1937)
 La Rioja (spanische Region), Provinz und autonome Gemeinschaft in Spanien